Лимуэйру-ду-Норти:
 Лимуэйру-ду-Норти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. 
 Епархия Лимуэйру-ду-Норти — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Лимуэйру-ду-Норти, Бразилия.